Ágora (del griego αγορά, mercado), Agora o agorá hacen referencia a varios artículos:

Lugares 
 Ágora, espacio abierto que funcionaba como la plaza pública de las ciudades-estado griegas.
 Ágora de Atenas, centro de la actividad comercial, social y política de la antigua ciudad de Atenas.
 Ágora romana de Atenas, antigua plaza del siglo I a. C.
 Ágora (Tracia), antigua ciudad del Quersoneso Tracio.
 Ágora (Valencia), plaza cubierta en Valencia (España)

Música 
 Agora é sempre (ahora es siempre), disco del grupo musical gallego Los Tamara, grabado en 2002.
 Agora (álbum) (ahora en español), tercer disco del grupo musical brasileño NX Zero, publicado en 2008.
 Ágora (banda), banda mexicana de heavy metal

Cine y televisión 
 Ágora (película), película sobre Hipatia de Alejandría dirigida por Alejandro Amenábar y estrenada en 2009.
 Àgora (programa de televisión), espacio informativo emitido por el canal autonómico catalán TV3.

Otros 
 Agorá, moneda israelí, actualmente la centésima parte del nuevo séquel.
 Agorismo, escuela anarcocapitalista.
 Agorafobia, trastorno de ansiedad